Osoby o tym nazwisku:
 Daniel Grobelny
 Dariusz Grobelny
 Franciszek Grobelny
 Igor Grobelny
 Julian Grobelny
 Lech Grobelny
 Lech Grobelny (polityk)
 Michał Grobelny
 Ryszard Grobelny
 Stefan Grobelny